Дже́ки Дже́ксон (, полн. имя: Sigmund Esco Jackson; род. 4 мая 1951) — американский певец и музыкант, наиболее известный как участник группы The Jackson 5/ The Jacksons.

Дискография

В составе The Jackson 5 и The Jacksons 
 См, статью The Jackson 5

Сольные альбомы 
 Jackie Jackson (1973)
 Be the One (1989)

Синглы 
 Cruzin (1989)
 Stay (1989)
 We Know What's Going On (2010)

При участии Джеки Джексона 
 Don’t Stand Another Chance (Janet Jackson, 1984)
 We Are The World (USA For Africa, 1985)
 That's How I Feel (DealZ featuring Jackie Jackson & Jermaine Jackson, 2011)

Продюсер альбомов других исполнителей 
 Грегг Филлигнейс — Pulse (1984)
 The Newtrons — The Newtrons (1990)

Список песен 
См. также: Список песен The Jackson 5

Песни написанные Джеки

Только продюсер

Примечания

Ссылки 

 Профиль Джеки Джексона на официальном сайте Jackson 5
 Джеки Джексон на сайте AllMusic
 Джеки Джексон на сайте Biography.com
 Статьи
 Life after Michael: Jackie Jackson on fame, stardom — USA Today, 24 июля 2013 года

Родившиеся в 1951 году
Родившиеся в Гэри
Певцы и певицы США
Поп-музыканты США
Семья Джексонов
Jackson 5
Исполнители Motown
Исполнители Epic Records
Певцы и певицы XX века
Певцы и певицы XXI века
Поп-вокалисты США
Члены Зала славы рок-н-ролла